LYD – codice valutario ISO 4217 del Dinaro libico, valuta della Libia